Црвена Русија може бити:

 Црвена Русија, историјска област
 Црвена Русија, колоквијални назив за бившу бољшевичку Русију, која је носила званични назив: Руска Совјетска Федеративна Социјалистичка Република (РСФСР)